

Geografia
 Canada
Essex – comune dell'Ontario
 Regno Unito
Essex – contea dell'Est dell'Inghilterra
 Stati Uniti
Essex – città della contea di Middlesex, Connecticut
Essex – villaggio della contea di Kankakee, Illinois
Essex – città della contea di Page, Iowa
Essex – census-designated place della contea di Baltimora, Maryland
Essex – comune della contea di Essex, Massachusetts
Essex – township della contea di Clinton, Michigan
Essex – città della contea di Stoddard, Missouri
Essex – città della contea di Essex, New York
Essex – città della contea di Chittenden, Vermont

Musica 
Essex – album di Alison Moyet del 1994

Altro
Essex – baleniera statunitense, al centro di una tragica vicenda nel 1820
Classe Essex – classe di portaerei della seconda guerra mondiale
Regno dell'Essex – uno dei sette regni dell'eptarchia anglosassone
Università dell'Essex – università britannica
Karen Essex – giornalista, scrittrice e sceneggiatrice statunitense.
Essex Motor Company – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1918 al 1932

Pagine correlate 
Contea di Essex